Ilsebill Pfenning, Sportlerin
Knopffabrik PSW, Pfenning-Schumacher-Werke
pfenning Logistics, Unternehmensgruppe
siehe auch Pfennig (Begriffsklärung)